«Большая любовь» — название фильмов:
  () — австрийская кинодрама 1931 года режиссёра Отто Премингера.
  () — французская кинокомедия 1969 года режиссёра Пьера Этекса.
 Большая любовь — российская кинокомедия 2006 года режиссёра Дмитрия Фикса.
 Большая любовь () — американский телесериал 2006—2010 годов Марка Олсена и Уилла Шеффера.

См. также